Алама-де-Мурсия () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мурсия в составе автономного сообщества Мурсия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Гвадалентин. Занимает площадь 311,83 км². Население — 22 077 человек (на 2019 год).

Покровителями города считаются святой Лазарь и Пресвятая Дева Мария Розария.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Alhama de Murcia
 Portal informativo de Alhama de Murcia
 Alhama de Murcia en Región de Murcia Digital

Муниципалитеты Мурсии